Cândido Ferreira de Serpa (ilha de São Jorge, Açores, Portugal, 1853 — Rio de Janeiro, Brasil) foi um jornalista português e redactor do jornal O Jorgense.

Bibliografia 
 Memória da Visita Régia à Ilha Terceira, escrito por Alfredo Luís Campos. Imprensa Municipal, Angra do Heroísmo, 1903.

Naturais dos Açores
Jornalistas de Portugal